Füssli steht für:
 Füssli (Glockengiesserfamilie), Schweizer Glockengießerfamilie

Füssli ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Heinrich Füssli (1745–1832), Schweizer Historiker, Hochschullehrer und Politiker
 Heinrich Füssli (1755–1829), Schweizer Grafiker und Kunsthändler

 Rudolf Heinrich Füssli (1791–1828), Schweizer Maler und Kunsthändler

Siehe auch:

 Orell Füssli, Schweizer Verlag